Il existe de nombreuses institutions désignées sous le nom d'Archives nationales dans différents pays et territoires :

  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales
  : Archives nationales

Voir aussi 
 La page d’homonymie .